Райнфельд:

 Райнфельд — деревня в Марьяновском районе Омской области.
 Райнфельд — город в Германии.
 Райнфельд — озеро в Омской области.
 Райнфельд — фамилия.